Krydseren kan syfta på

 Krydseren – en tidigare norsk veckotidning 1849–1854, se Aftenbladet
 Krydseren – en tidigare norsk tidning 1879–1894 se Korsaren